Mussala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mussalo (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Mossala, ö, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar